Гренада 17 ( — «Гренадские семнадцать») — группа гренадских коммунистов, политиков и военных, осуждённых за убийство Мориса Бишопа и его ближайших сподвижников. В широком смысле термин обозначает раскол партии Новое движение ДЖУЭЛ и государственный переворот на Гренаде в октябре 1983 года.

Противоречия и переворот 
В марте 1979 года в результате государственного переворота был свергнут авторитарный режим Эрика Гейри. К власти пришла марксистская партия Новое движение ДЖУЭЛ (NJM). Был установлен режим по типу «реального социализма», тесно связанный с Кубой и поддерживаемый СССР. Пост премьер-министра занимал Морис Бишоп, его заместителя — Бернард Корд.

К осени 1983 года на Гренаде усугубился социально-экономический кризис и обострились политические противоречия в правящей партии. Морис Бишоп начал зондировать возможности нормализации отношений с американской администрацией Рональда Рейгана. Это категорически не устраивало коммунистических радикалов из группы OREL во главе с Бернардом Кордом и командующим гренадской армией генералом Хадсоном Остином. Корд и его сторонники потребовали от Бишопа разделения верховной власти. Премьер-министр отказался. Тогда 12 октября 1983 Морис Бишоп был смещён со всех постов и на следующий день арестован. Власть перешла в руки группы Корда—Остина. Главой правительства фактически стал Корд, хотя формально не объявлял себя премьер-министром.

Расстрел в Форт Руперте 
Сторонники Бишопа устроили массовые демонстрации по всему острову. Между ними и силовиками генерала Остина произошли столкновения. 19 октября 1983 демонстранты во главе с министром иностранных дел Юнисоном Уайтменом освободили Бишопа из-под домашнего ареста. Толпа численностью в 4-5 тысяч человек (для Гренады большое количество) двинулась к армейскому штабу в Форт Руперт, заняла его и захватила оружие.

Группа Корда-Остина приняла решение о силовом подавлении. Было проведено специальное заседание ЦК, составлен соответствующий документ (авторство принадлежало Леону Корнуоллу). Форт Руперт был взят штурмом. Восемь человек: Морис Бишоп, Юнисон Уайтмен, Норрис Бэйн (министр жилищного строительства), Жаклин Крефт (министр образования, связанная с Бишопом близкими личными отношениями, на тот момент беременная), Кит Хэйлинг (руководитель внешнеторгового ведомства), Фитцрой Бэйн (председатель профсоюза сельскохозяйственных рабочих), Эвелин Буллен (предприниматель) и Сесил Мейтленд (предприниматель) были расстреляны.

В тот же день генерал Хадсон Остин объявил о создании нового правительства — Революционного военного совета (RMC) под своим председательством.

Особенность конфликта заключалась в том, что с обеих сторон в нём участвовали коммунисты, не имевшие концептуальных разногласий. Противоречия носили сугубо тактический характер: линия Бишопа основывалась на политическом маневрировании, линия Корда — на жёстком курсе. Не меньшее, если не большее значение имел персональный фактор: стремление Бернарда Корда «выйти из тени» Мориса Бишопа и занять первую позицию в партийно-государственном руководстве.

Подсудимые на процессе 
Кровопролитие и убийство премьера Бишопа и его близких соратников стало поводом для американского вторжения, начавшегося 25 октября 1983. Режим Нового движения ДЖУЭЛ был свергнут. Корд, Остин и их сподвижники арестованы и переданы в руки новых властей Гренады.

Перед гренадским судом предстали (должности и звания указаны на 19 октября 1983):

 Бернард Корд, заместитель премьер-министра,лидер группы OREL

 Хадсон Остин, командующий Народно-революционной армией, член Политбюро ЦК Нового движения ДЖУЭЛ, министр строительства, представитель группы OREL

 Эварт Лэйн, подполковник гренадской армии, член Политбюро ЦК Нового движения ДЖУЭЛ, ветеран группы OREL

 Селвин Стрэчан, член Политбюро ЦК Нового движения ДЖУЭЛ, министр национальной мобилизации

 Лиэм Джеймс, подполковник гренадской армии, член Политбюро ЦК Нового движения ДЖУЭЛ, ветеран группы OREL

 Джон Венту, майор гренадской армии, член Политбюро ЦК Нового движения ДЖУЭЛ, ветеран группы OREL

 Филлис Корд, жена Бернарда Корда, заместитель министра иностранных дел, член ЦК Нового движения ДЖУЭЛ, руководитель женской организации

 Дэйв Бартоломью, майор гренадской армии, член ЦК Нового движения ДЖУЭЛ

 Леон Корнуолл, майор гренадской армии, член ЦК Нового движения ДЖУЭЛ, ветеран группы OREL

 Колвилл Макбарнетт, член ЦК Нового движения ДЖУЭЛ

 Кристофер Страуд, майор гренадской армии, ветеран группы OREL

 Сесил Прайм, капитан гренадской армии

 Лестер Редхед, капитан гренадской армии

 Каллистус Бернард, лейтенант гренадской армии

 Рейборн Нельсон, второй лейтенант гренадской армии

 Винсент Джозеф, рядовой гренадской армии

 Космос Ричардсон, рядовой гренадской армии

 Энди Митчелл, рядовой гренадской армии

Чета Корд, генерал Остин, Стрэчан, Бартоломью, Корнуолл, Джеймс, Макбарнетт обвинялись в принятии политического решения об убийствах. Подполковник Лэйн — в отдаче приказа о штурме Форт Руперта, лейтенант Бернард — в убийстве Бишопа. При этом Остин, Лэйн, Джеймс, Венту, Корнуолл, Бартоломью, Страуд, Прайм, Бернард, Нельсон состояли в RMC, то есть открыто выступали как узурпаторы власти.

Офицеры и рядовые обвинялись в непосредственном совершении убийств. Особое место в последней категории занимал Каллистус Бернард по прозвищу «Абдулла», командовавший штурмом и лично застреливший Бишопа. Особо тяжким преступлением признавалось убийство Жаклин Крефт, по некоторым (официально не подтверждённым) данным находившейся в состоянии беременности.

Бернард Корд объяснял убийство Бишопа и его сторонников местью солдат, потерявших при штурме нескольких своих товарищей. Он отрицал принятие соответствующего политического решения. К этому, а также к утверждениям о личной непричастности, сводилась на процессе линия защиты большинства подсудимых. Леон Корнуолл признавал наличие соответствующего документа ЦК и свою роль в его написании, но уверял, что это не сыграло серьёзной роли. Эварт Лэйн заявил, что отдал приказ под физическим давлением. Исключение составил Хадсон Остин: он никак не пытался оправдывать или объяснять свои действия.

Приговор 
Вердикт прозвучал 4 декабря 1986 года. Бернард Корд, Хадсон Остин, Филлис Корд, Каллистус Бернард, Эварт Лэйн, Селвин Стрэчан, Дэйв Бартоломью, Леон Корнуолл, Лиэм Джеймс, Колвилл Макбарнетт, Сесил Прайм, Лестер Редхед, Кристофер Страуд и Джон Венту были признаны виновными в организации убийства и приговорены к смертной казни.

Трёх рядовых суд признал виновными в непредумышленном убийстве. Винсент Джозеф и Космос Ричардсон получили 45 лет, Энди Митчелл — 30 лет тюремного заключения.

Рейборн Нельсон был оправдан и освобождён.

По количеству осуждённых 17 человек возник термин Grenada 17.

Интересно, что на момент вынесения приговора у власти находилось консервативное правительство Новой национальной партии во главе с Гербертом Блейзом, враждебное идеологии Нового движения ДЖУЭЛ. Генеральным прокурором Гренады был Фрэнсис Алексис, ранее политэмигрант и активный противник Мориса Бишопа.

Осуждённые содержались в тюрьме Ричмонд Хилл. Amnesty International отмечала жёсткие условия заключения, сравнивая их с тюрьмой в Гуантанамо.

Смертные приговоры не были приведены в исполнение и в 1991 году заменены на пожизненное заключение.

Послание из заключения 
В 1996 году осуждённые по процессу «Гренада 17» опубликовали открытое послание Reflections and Apologies — Размышления с просьбой о прощении (главным автором был Бернард Корд). В этом документе «некоторые бывшие лидеры NJM» заявили о принятии на себя морально-политической ответственности за происшедшее на Гренаде в 1979—1983, в том числе за октябрьские события. Они принесли извинения гренадскому народу за пережитые бедствия, хотя объясняли их общей обстановкой Холодной войны и обязались в будущем прекратить политическую деятельность. В то же время авторы напомнили о социальных достижениях времён своего правления, назвали раскол в партии «нормальным демократическим процессом» и категорически отрицали наличие приказа о совершении убийств в Форт Руперте.

Досрочные освобождения 
18 марта 2000 года по состоянию здоровья была освобождена Филлис Корд. 3 декабря 2006 вышли из тюрьмы признанные наименее виновными Винсент Джозеф, Космос Ричардсон и Энди Митчелл.

7 февраля 2007 Судебный комитет Тайного совета — высшая апелляционная инстанция для Гренады как члена Британского Содружества — начал пересмотр дела. Сроки сокращались с учётом отбытых 24 лет.

27 июня 2007 вышли на свободу Лестер Редхед, Кристофер Страуд и Сесил Прайм (как сыгравшие в событиях «относительно незначительную роль»). 31 декабря 2007 Надия Бишоп, дочь убитого Мориса Бишопа, посетила в тюрьме Бернарда Корда и Каллистуса Бернарда. Эта встреча была воспринята как символический жест примирения.

18 декабря 2008 вышли на волю Хадсон Остин, Колвилл Макбарнетт и Джон Венту. Бернард Корд, Каллистус Бернард, Эварт Лэйн, Селвин Стрэчан, Дэйв Бартоломью, Леон Корнуолл и Лиэм Джеймс освободились 5 сентября 2009.

Никто из группы «Гренада 17» не вернулся к политической деятельности. Бернард Корд перебрался на Ямайку. Хадсон Остин устроился менеджером строительных работ в тюрьме Ричмонд Хилл, где отбывал наказание. Леон Корнуолл также поступил на работу в Ричмонд Хилл — тюремным преподавателем. Каллистус Бернард написал в тюрьме книгу They Could Only Kill Me Once (Они могли убить меня только раз).

Примечания 

История Гренады
Политика Гренады

Судебные процессы в Гренаде
Политические заговоры
Государственные перевороты